Дисциплина 10.000 метара за жене на 6. Светском првенству у атлетици на отвореном 1997. одржано је 2. и 5. августа на Олимпијском стадиону у Атини у Грчкој.

Титулу освојену 1995. у Гетеборгу бранила је Фернанда Рибеиро из Португалије.

Земље учеснице 
У такмичењу је учествовало 32 такмичарке из 20 земаља.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)

 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)

 (2)
 (2)
 (2)
 (1)
 (3)

 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 10.000 метара пре почетка светског првенства 1. августа 1997. године:

Најбољи резултати у 1997. години 
Десет најбржих атлетичарки у 1997. години на 10.000 метара, пре почетка светског првенства (1. августа 1997) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 2. августа 1997. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. По 8 најбољих атлетичарки из сваке групе обезбеђује директну квалификацију у финале (КВ) и 4 такмичарке са најбољим временом из обе групе (кв) - укупно 20 атлетичарки у финалу.,,

Почетак такмичења: група 1 у 20:50, група 2 у 21:35.

Финале 
Такмичење је одржано 5. августа 1997. године у 21:00.,

Пролазна времена (финала)

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту WA
 Резултати трке на 10.000 м на сајту WA

10.000 м
Трка на 10.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном